Краснояр — топоним:

Казахстан 
 Краснояр — прежнее, до 1998 г., название села Кызылжар в Хобдинском районе Актюбинской области.

Россия

Населённые пункты 
 Краснояр — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Краснояр — вымершая деревня Мелеузовского района Башкортостана.
 Краснояр — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Краснояр — деревня в Моркинском районе Марий Эл.
 Краснояр — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Краснояр — село в Куединском районе Пермского края.
 Краснояр — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Краснояр — посёлок в городском округе Ревда Свердловской области.

Река 
 Краснояр — река в Тюменской области, приток Вагая.

См. также